Un hameçon est un crochet au bout d'une ligne de pêche.
 Un hameçon est un papillon.
 Un hameçon est une forme de crochet, un diacritique s'attachant au-dessous d'une lettre ou d'un symbole.